Décs (szlovákul Dyč), Décskelecsény része
Décskelecsény (szlovákul Kľačany), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Galgóci járás

más:
Decs, Tolna megye, Szekszárdi járás
Décső (szlovákul Ďačov), Szlovákia, Eperjesi kerület, Kisszebeni járás
Nemesdicske (szlovákul Dyčka), Szlovákia